Хайнс, Ро́берт:
 Хайнс, Роберт (род. 1975) — американский астронавт.
  (род. 1961) — американский боксёр, чемпион мира в первом среднем весе по версии  в 1988—89 годах.